Ехипатруш () — село в Арагацотнской области Армении.

География 
Село расположено в западной части марза, на расстоянии 27 километров к северо-востоку от города Аштарак, административного центра области. Абсолютная высота — 2000 метров над уровнем моря.
 Климат
Климат характеризуется как умеренно холодный, влажный (Dfb в классификации климатов Кёппена).

Население

Курорт 
В феврале 2023 года в селе на восточных склонах горы Арагац открылся горнолыжный курорт MYLER Mountain Resort. Согласно проекта предусмотрено 100 различных склонов общей протяжённостью около 100 км. и 16-ти подъёмников. Перепад высот — с 2850 до 1878 м. над уровнем моря.

Примечания

Ссылки 

 Горнолыжный курорт MYLER Mountain Resort

Населённые пункты Арагацотнской области